Sergio Galarza puede referirse a:

 Sergio Galarza Puente (1976-) , escritor peruano.
 Sergio Galarza Soliz (1975-), futbolista boliviano.